Resen  henviser til flere artikler:

 Resen (Makedonien) – en by i Makedonien
 Resen Sogn (Struer Kommune) – et sogn i Struer Kommune og i Holstebro Provsti
 Resen Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Skive-Fjends Provsti
 Resen Sogn (Fjends Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Skive-Fjends Provsti
 Resen (Skive)

Personer med navnet Resen 
 Hans Poulsen Resen – (2. februar 1561-14. september 1638), professor i teologi og biskop over Sjælland fra 1615 til sin død.
 Hans Hansen Resen – (19. oktober 1596 – 3. april 1653), biskop over Sjælland fra 1652 til sin død.
 Peder Hansen Resen – (17. juni 1625 – 1. juni 1688) var dansk historiker, retslærd